7-е Южнотихоокеанские игры 1983 года прошли с  5 по 16 сентября в городе Апиа, Западное Самоа. В соревнованиях приняло участие около 2500 спортсменов из 18 стран Океании.

Страны-участницы 

 
 

 
 
 

 Западное Самоа

Виды спорта  
  Лёгкая атлетика
  Баскетбол
  Бейсбол
 Игра в боулз 
  Бокс
  Гольф
  Дзюдо
  Футбол
  Нетбол
  Регби 
  Парусный спорт
  Софтбол
  Сквош 
  Плавание
  Настольный теннис
  Таэквондо 
  Теннис 
  Триатлон 
 Подводная охота
  Волейбол
  Тяжёлая атлетика 
  Борьба

Медальный зачёт

Ссылки 

 7-е Тихоокеанские игры на сайте foxsportspulse.com
 История игр на сайте foxsportspulse.com

Тихоокеанские игры
Спортивные соревнования на Самоа
Сентябрь 1983 года
1983 год на Самоа
1983 год в спорте